

Cinema
 La stangata – film del 1973 diretto da George Roy Hill
 La stangata II – film del 1983 diretto da Jeremy Kagan

Televisione
 La stangata – programma televisivo italiano
 La stangata - Chi la fa l'aspetti! – programma televisivo italiano